Ramsan kan syfta på:

 Ramsan, Stockholms län – en ö i Stockholms län
 Ramsan (å) – ett biflöde till Umeälven